В США насчитывается 9 округов с названием Клинтон ():
 округ Клинтон — штат Айова
 округ Клинтон — штат Иллинойс
 округ Клинтон — штат Индиана
 округ Клинтон — штат Кентукки
 округ Клинтон — штат Мичиган
 округ Клинтон — штат Миссури
 округ Клинтон — штат Нью-Йорк
 округ Клинтон — штат Огайо
 округ Клинтон — штат Пенсильвания